Стефан Урош може бити:

 Стефан Урош I (Урош Велики), српски краљ од 1243. до 1276. године
 Стефан Урош II Милутин, српски краљ од 1282. до 1321. године
 Стефан Урош III (Стефан Дечански), српски краљ од 1321. до 1331. године
 Стефан Урош IV Душан (Душан Силни), српски краљ од 1331. до 1345. године, а потом цар од 1345. до 1355. године
 Стефан Урош V (Урош Нејаки), српски цар од 1355. до 1371. године

Види још 
 Урош I (вишезначна одредница)
 Урош II (вишезначна одредница)
 Урош Немањић (вишезначна одредница)
 Урош Вукановић (вишезначна одредница)